Маштаков — русская фамилия.

Известные носители 
 Маштаков, Николай Иванович (1889—1951) — российский и советский врач, хирург, общественный деятель. Участник Первой мировой, Гражданской, Финской и Второй мировой войн.
 Маштаков, Павел Семёнович (1920—2012) — Герой Советского Союза.
 Маштаков, Пётр Лазаревич (1872—1942) — русский учёный-филолог, педагог, составитель грамматики русского языка и географических сочинений, коллежский советник.

Топоним 
 Маштаков — посёлок, Первомайский район, Оренбургская область, Россия